Jozef Schellekens (architect) - een Belgisch architect en kunstenaar
Jozef Schellekens (politicus) - een Belgisch politicus